Адреналин, неуротрансмитер
 Адреналин (филм 1990), француски филм из 1990.
 Адреналин (филм 1996), француско-њемачки филм из 1996.